Конра́д фон Фуссесбру́ннен () — немецкий поэт эпохи расцвета средневековой поэзии, живший в начале XIII века.

Написал поэму о детстве Иисуса по апокрифическому евангелию от Матфея. Хорошее критическое издание этого стихотворения сделано Kochendörffer’ом (Страсбург, 1881, в «Quellen und Forschungen zur Sprach- u. Culturgeschichte d. germanischen Völker», XLIII).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Поэты Германии
Немецкие поэты
Поэты XIII века